Матиц Подлипник (, родился 9 августа 1992 года в Есенице) — словенский хоккеист, защитник клуба Эрсте лиги «Дьэрдьои» и сборной Словении.

Биография 
Выступал за клуб «Есенице» в чемпионате Словении среди молодёжных составов. В сезоне 2009/2010 выступал за «Ред Булл» Зальцбург в молодёжном чемпионате Австрии, позже стал игроком дублирующего состава. После сезона 2011/2012 перешёл в чешский клуб «Дукла» из Йиглавы, выступавший во Второй чешской лиге. На правах аренды играл в «Пельгржимове» в Третьей чешской лиге.

В начале декабря 2014 года начал выступать за словенский клуб «Олимпия» из Любляны. Осенью 2015 года отправился в итальянский «Больцано», выступавший в Австрийской хоккейной лиге (провёл 18 игр, отметился двумя голевыми передачами), в январе 2016 года перешёл в «Горацку-Славию» из Первой чешской лиги. Через год стал игроком французского «Лиона» из Лиги Магнуса, затем вернулся в Первую чешскую лигу и провёл два сезона с «Энергией» из Карловых Вар.

В сезоне 2019/2020 играл в братиславском «Словане», но из-за травм выходил на лёд нерегулярно, в феврале покинул команду и остаток сезона доигрывал в клубе-аутсайдере немецкой лиги DEL2 «Ландсхут».

В составе юниорской сборной Словении дважды играл на чемпионатах мира до 18 лет. В составе основной сборной заявлен на матчи зимних Олимпийских игр в Сочи. Провёл пять игр на турнире, в том же году в первом дивизионе A чемпионата мира провёл пять игр.

Матиц также занимается инлайн-хоккеем: на чемпионатах мира 2012 и 2013 года он играл за сборную Словении.

Общая статистика

Достижения 
 Чемпион Австрии среди молодёжных составов: 2010
 Победитель первого дивизиона чемпионата мира: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Словении
Хоккейные защитники
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Ледни Медведи»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Горацка Славия»
Игроки ХК «Лион»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Ландсхут»